Finał K-1 World Grand Prix 2003 (Aruze K-1 World Grand Prix 2003 Final) – jedenasty turniej finałowy cyklu K-1 World GP. Jego zwycięzcą i mistrzem K-1 WGP został Holender Remy Bonjasky.

Uczestnicy 
Sześciu uczestników turnieju finałowego zostało wyłonionych 11 października 2003 roku na gali eliminacyjnej K-1 World Grand Prix 2003 Final Elimination. Stawkę uzupełnili Musashi (zwycięzca GP Japonii) oraz Francois Botha (w zastępstwie Stefana Leko, który wycofał się z udziału w turnieju z powodu nieporozumienia się z K-1 co do nowego kontraktu).

Rezultaty

Drabinka 

Legenda: 
Dec – decyzja sędziów, ExtR Dec – decyzja sędziów po dodatkowej rundzie, KO – nokaut

Walki 
Walka otwarcia (3x3 min Ext.1R):
  Yūsuke Fujimoto vs  Matthias Riccio – Fujimoto przez KO (lewy sierpowy), 1:34 2R

Walka rezerwowa (3x3 min Ext.1R):
  Carter Williams vs  Bjorn Bregy – Williams przez KO (2 nokdauny), 2:06 2R

Walki ćwierćfinałowe (3x3 min Ext.1R):
  Cyril Abidi vs  Francois Botha – Abidi przez jednogłośną decyzję (29-28, 30-28, 29-28)
  Remy Bonjasky vs  Peter Graham – Bonjasky przez KO (2 nokdauny), 2:58 1R
  Musashi vs  Ray Sefo – Musashi przez decyzję większości (30-29, 30-30, 30-29)
  Peter Aerts vs  Aleksiej Ignaszow – Aerts przez jednogłośną decyzję po dodatkowej rundzie (30-30, 30-30, 30-29; 10-9, 10-9, 10-9)

Walki półfinałowe (3x3 min Ext.1R):
  Remy Bonjasky vs  Cyril Abidi – Bonjasky przez KO (2 nokdauny), 1:46 1R
  Musashi vs  Peter Aerts – Musashi przez decyzję większości (30-30, 30-29, 30-29)

Walka dodatkowa (3x3 min Ext.1R):
  Martin Holm vs  Jan Nortje – Holm przez KO (cios kolanem w korpus), 1:06 1R

Walka finałowa (3x3 min Ext.2R):
  Remy Bonjasky vs  Musashi – Bonjasky przez jednogłośną decyzję (30-29, 30-29, 30-29)

Linki zewnętrzne 
 Oficjalne wyniki

Turnieje K-1
2003 w sporcie